Die Abkürzung ATM steht in der Informationstechnik für:
 Adobe Type Manager, eine Software zur Verwaltung von PostScript-Schriften
 Alternierende Turingmaschine, ein mathematisches Modell in der Theoretischen Informatik
 Asynchronous Transfer Mode, eine Datenübertragungstechnik

Die Abkürzung ATM steht im Bereich des Verkehrs und der Verteidigung für:
 Air Traffic Management (engl.), Verwaltung und Überwachung des Luftraumes, siehe Flugverkehrsmanagement
 Angkatan Tentera Malaysia, die offizielle Bezeichnung der Streitkräfte Malaysias
 Anti Tank Missile, englisch für Panzerabwehrlenkwaffe
 Austauschmotor, meist in Kfz-Verkaufsanzeigen verwendete Abkürzung zur Kennzeichnung eines getauschten Motors im Fahrzeug
 Azienda Trasporti e Mobilità, Verkehrsunternehmen im sizilianischen Trapani
 Azienda Trasporti Milanesi, ein Nahverkehrsunternehmen in der italienischen Stadt Mailand

Die Abkürzung ATM steht für:
 African Transformation Movement, eine südafrikanische politische Partei
 Airborne Topographic Mapper, System zur Bodenvermessung aus der Luft 
 Amateur Telescope Making, die Herstellung von astronomischen Teleskopen durch Amateure
 Angriffstruppmann
 Art Tower Mito, ein japanisches Kunstmuseum
 Ass To Mouth, englisch für eine Sexualpraktik
 At the moment, ein englischer Ausdruck beim Chat, siehe Netzjargon
 ATM (Mixtape), Mixtape der deutschen Rapperin Haiyti aus dem Jahr 2018
 ATM – Tödliche Falle, US-amerikanisch-kanadischer Thriller aus dem Jahr 2012
 Automated Teller Machine bzw. Automatic Teller Machine, eine im englischsprachigen Raum gebräuchliche Bezeichnung für Geldautomat
 Automatenmarke, Bezeichnung für Briefmarken, die über Selbstbedienungsautomaten an Postkunden verkauft werden
 Automotive Technology and Management, ein Studienangebot der Hochschule Coburg 
 Serin-Proteinkinase ATM, das beim Louis-Bar-Syndrom mutierte Protein

atm steht für:
 Physikalische Atmosphäre, veraltete Einheit für den physikalischen Druck, auch bei Angaben der Wasserdichtigkeit von Uhren

ATM